Beto kan avse:

Personer
Beto (fotbollsspelare född 1975), en brasiliansk fotbollsspelare med fullständigt namn Joubert Araújo Martins
Beto (fotbollsspelare född maj 1976), en portugisisk fotbollsspelare med fullständigt namn Roberto Luís Gaspar de Deus Severo
Beto (fotbollsspelare född november 1976), en brasiliansk fotbollsspelare med fullständigt namn Gilberto Galdino dos Santos
Beto (fotbollsspelare född 1982), en portugisisk fotbollsspelare med fullständigt namn António Alberto Bastos Pimparel

Geografi

Centralafrikanska republiken 

 Beto (vattendrag), ett vattendrag i Centralafrikanska republiken. 
 Béto, ett vattendrag i Centralafrikanska republiken,

Mexiko 

 Beto (periodisk reservoar i Mexiko, Coahuila), ett periodiskt vattendrag i Coahuila i Mexiko. 
 Beto (periodisk reservoar i Mexiko, Tamaulipas), en periodisk reservoar i Tamaulipas i Mexiko. 
 Beto (reservoar), en reservoar i Chihuahua i Mexiko.